Виестур Мейерс (, род. 5 декабря 1967, Лимбажи) — латвийский шахматист, гроссмейстер (2004). 

Начал играть шахматы с 10 лет. Участвовал в составе команды Латвии в юношеских соревнованиях СССР. Виестур Мейерс выиграл чемпионат Латвии по шахматам в 2000 году.

С 1989 до 2010 участвовал в более 80 международных турнирах. Пять раз представлял команду Латвий на шахматных олимпиадах (2000, 2004, 2006, 2008 и 2010) и один раз в командном чемпионате Европы (2001).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Латвии
Шахматисты СССР